Spojení písmen B a P může mít různé významy:

BP 
 BS-BP – kód ISO 3166-2 pro Black Point
 BP (firma) – firma British Petroleum
 B. P. – Before Present – před současností
 Borland Pascal – překladač a vývojové prostředí pro programovací jazyk Pascal
 Baden-Powell – Robert Baden-Powell (1857–1941), zakladatel skautingu
 bludný proud
 baseband procesor – specializovaný jednočipový počítač pro komunikaci v mobilních sítích používaný v mobilních telefonech atp.

bp 
 base pair – komplemenární pár dvou nukleových bází, v souladu s párováním bází; také fyzikální jednotka pro počet bází v genomu (kbp, Mbp, Gbp)

Bp 
 označení typu osobních vagónů Českých drah – viz vůz Bp282 ČD
 hvězda spektrální třídy Bp

Externí odkazy